Zlatko Dedič, (Bihać, Bósnia e Herzegovina, 5 de outubro de 1984) é um futebolista esloveno que atua como atacante pelo FSV Frankfurt.

Carreira 
Dedič tem boa parte de sua carreira construída na Itália e Alemanha, jogando a segunda divisão alemã desde 2009 pelo VfL Bochum.

Seleção 
Atuou na Copa do Mundo de 2010 pela Eslovênia, marcando nas eliminatórias da competição três gols.

Ligações externas
Zlatko Dedič em ogol.com.br 

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do VfL Bochum
Futebolistas do Dynamo Dresden
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010